John Bryan peut désigner :
 John Neely Bryan, fermier fondateur de la ville de Dallas ;
 John Bryan, directeur artistique.

Il peut aussi désigner :
 Parc d'État de John Bryan en Ohio.